Огненный дождь может означать:

 Старинное название метеоритного дождя;
 Другое название фильма «Сметённые огнём».